Distrito Rural puede hacer referencia a:

 Distrito Rural, distrito municipal de Gijón, España.
 Distrito Rural, distrito municipal de Zaragoza, España.